Pyrgulopsis greggi är en snäckart som beskrevs av Robert Hershler 1995. Pyrgulopsis greggi ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som sårbar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
greggi